Huayang bezeichnet:

 Anhui Huayang Automobile, ehemaliger chinesischer Automobilhersteller
 Huayang Jiao, Riff im Südchinesischen Meer
 Huayang (Jixi) (华阳镇), Großgemeinde im Kreis Jixi in der chinesischen Provinz Anhui
 Huayang (Wangjiang) (华阳镇), Großgemeinde im Kreis Wangjiang in der chinesischen Provinz Anhui
 Huayang (Wuhua) (华阳镇), Großgemeinde im Kreis Wuhua in der chinesischen Provinz Guangdong
 Huayang (Yang) (华阳镇), Großgemeinde im Kreis Yang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Huayang (Jiangyang) (华阳街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jiangyang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Huayang (Jurong) (华阳街道), Straßenviertel der Stadt Jurong in der chinesischen Provinz Jiangsu